Phyllopetalia är ett släkte av trollsländor. Phyllopetalia ingår i familjen Austropetaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Phyllopetalia